«История дельфина» () — семейная драма, повествующая о судьбе дельфина Винтер. Фильм основан на реальных событиях. Премьера фильма состоялась 23 сентября 2011 года. Режиссёр — Чарльз Мартин Смит. Продюсерами стали Ричард Ингбер, Бродерик Джонсон и Эндрю Косов. В главных ролях — Нейтан Гэмбл, Гарри Конник мл., Эшли Джадд, Крис Кристофферсон и Морган Фриман.

Сюжет 
Мальчик, Сойер Нельсон (Нейтан Гэмбл), помогает Винтер, раненой самке-дельфину, которая потеряла хвост, в результате того, что запуталась в крабовую ловушку во Флориде. Он мотивирует всех вокруг на помощь дельфину, создание протеза хвоста, который позволит ей выжить. Гарри Конник мл. играет ветеринара, который помогает морским животным, Эшли Джадд — мать мальчика, Морган Фриман — доктор-протезист, создающих аналог хвоста для Винтер. Продолжение следует.

В ролях 
 Нейтан Гэмбл — Сойер Нельсон
 Кози Зулсдорф — Хейзел Хаскет
 Эшли Джадд — Лореан Нельсон
 Гарри Конник мл. — доктор Клэй Хаскет
 Крис Кристофферсон — Рид Хаскет
 Морган Фриман — доктор Кеммерн Маккарти

Продолжение 
18 июня 2013 Warner Bros объявила о планах продолжения фильма под названием «История дельфина 2», релиз которого состоялся в сентябре 2014 года.

См. также 
 Фильмы о дельфинах — статья Дельфиновые

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма - недоступен сейчас
 Веб-камера дельфина Winter

История дельфина
Фильмы 2011 года в 3D
Фильмы США 2011 года
Фильмы США в 3D
Фильмы, основанные на реальных событиях